Een verkeersweg:
 N578 (België)
 N578 (Frankrijk)
 N578a (Frankrijk)
 N578b (Frankrijk)
 N578 (Nederland), zie Provinciale weg 578

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing